Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2007 года (Чемпионат России по кёрлингу в дисциплине микст 2007) проводился с 7 по 10 сентября 2007 года в городе Москве. Турнир проводился в ?-й раз.

В турнире приняло участие 16 команд: из Москвы (7 команд), Санкт-Петербурга (5 команд), Московской области (Дмитров) (1 команда), Ленинградской области (1 команда), Калининградской области (1 команда), Челябинской области (1 команда).

Победитель чемпионата получал право выступать как сборная России на чемпионате Европы 2007, который состоялся в сентябре 2007 в городе Мадриде (Испания).

Чемпионами России стала команда «ЭШВСМ Москвич-2» (скип Александр Кириков), победившая в финале команду «Московская область» (скип Татьяна Смирнова). Третье место заняла команда «СКА-2» (Санкт-Петербург; скип Станислав Семёнов).

Чемпионат проводился одновременно и на одной арене с .

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов. На первом, групповом этапе команды, разделившись на 4 группы по 4 команды, играют между собой по круговой системе в один круг. По две лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе — четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Команды

Результаты соревнований

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

  Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

Команды, проигравшие четвертьфиналы, ранжированы на 5-е место. Команды, не прошедшие в плей-офф, ранжированы по месту в группе (занявшие 3-е место — на итоговое 9-е место, занявшие 4-е место — на итоговое 13-е место).

Примечания 

2007
Спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты России в 2007 году
Сентябрь 2007 года